L’entretien de face à face dans la relation d’aide est un ouvrage du psycho-sociologue et psychopédagogue français Roger Mucchielli traitant des questions de communication entre des personnes et les difficultés qu'elles rencontrent, et paru aux éditions ESF en 1966 (25e édition :  ).

Définition du concept 
À une époque de forte concurrence économique, la qualité des relations personnelles est devenue un facteur fondamental de la bonne marche des entreprises. Fort de cette idée, Roger Mucchielli développe dans cet ouvrage tous les aspects de la communication inter personnelle à partir des travaux du psychosociologue américain Carl Rogers. Elle doit servir à tous les acteurs, aussi bien l'intervenant qui mène l'entretien que la personne interviewée. Mais pour mener un bon entretien, il faut des outils méthodologiques que décrit ce livre : arriver à une écoute compréhensive de l'autre, s'exercer aux diverses techniques de reformulation, être attentif à son interlocuteur (savoir être 'authentique' selon Rogers), encourager les initiatives de l'interviewé. Roger Mucchielli propose une véritable déontologie de l'entretien d'aide, parfaitement d'actualité quand les relations sociales dans les organisations sont plutôt difficiles.

Cette démarche a aussi une vertu pédagogique puisqu'elle permet aux individus un questionnement permanent et les amène ainsi à mieux se comprendre pour se prendre en charge dans le cadre d'un meilleur développement personnel.

Contenu et résumé

Bibliographie 
 Référence : L’entretien de face à face dans la relation d’aide, Roger Mucchielli,  éditions ESF, 176 pages,

Références

Articles connexes 
 Sociologie du travail
 Économie du savoir

Liens externes 

Sociologie du travail
Psychologie sociale
Livre de psychologie